De oorlog tussen de Rozen, de Nederlandstalige titel van het boek The War of the Roses van Warren Adler
 The War of the Roses (film), de boekverfilming uit 1989 in een regie van Danny DeVito
 De rozenoorlog, de musicalversie uit 2016 van Judas Theaterproducties
 The War of the Roses (computerspel), een computerspel uit 2012
 Rozenoorlogen, een benaming van de binnenlandse strijd die in Engeland woedde in de periode van 1455 tot 1485
 The War of the Roses (Shakespeare), een moderne bewerking van Shakespeares Rozenoorlogen